Дава́о (; ; ) — город в Филиппинах на берегу одноимённого залива, главный порт острова Минданао. Имеется международный аэропорт, деревообрабатывающая и пищевая промышленность, производство абаки.

Город основан в 1848 году испанскими колонистами. Статус города официально был присвоен президентом Мануэлем Кесоном 1 марта 1937.

Население по данным 2015 года составило 1 632 991 человек, что делает город третьим по населению в стране. Общая площадь городской территории 2444 км² — самый высокий показатель в стране.

Климат

Города-побратимы 
  Цзилун, Тайвань
  Корор, Палау
  Манадо, Индонезия
  Манила, Филиппины
  Наньнин, Китай
  Такома, США
  Сан-Хуан, Филиппины
  Владивосток, Россия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации города

Города Филиппин
Минданао
Города-миллионеры Филиппин